Gropius ist der Name folgender Personen:

 Gropius (Familie), deutsche Künstler- und Gelehrtenfamilie

 Ati Gropius Johansen (1926–2014), deutsche Illustratorin und Lehrerin
 Carl Wilhelm Gropius (1793–1870) Theater- und Dioramenmaler in Berlin
 Gebrüder Gropius: Ferdinand Gropius (1796–1830) und George Gropius (1802–1842), Betreiber eines Dioramas und Verleger in Berlin
 Georg Christian Gropius (1776–1850), Unternehmer, Archäologe und Diplomat
 Ise Gropius (1897–1983), deutsche Lektorin und Schriftstellerin
 Jewgeni Eduardowitsch Gropius (1890–1939), französisch-sowjetischer Luftfahrtingenieur
 Manon Alma Gropius (1916–1935), Tochter von Walter Gropius und Alma Mahler-Werfel
 Manon Pauline Gropius (1855–1933), Mutter von Walter Gropius, Tochter des Landrats Scharnweber
 Martin Gropius (1824–1880), Architekt des Historismus, Großonkel von Walter Gropius
 Paul Gropius (1821–1888), deutscher Maler, Sohn von Karl Wilhelm Gropius
 Richard Gropius (1843–1930), deutscher Lehrer, Heimat- und Familienforscher
 Walter Gropius (1883–1969), Architekt (Bauhaus)
 Walter Gropius senior (1848–1911), deutscher Architekt

Sonstige Bedeutungen von Gropius:
 Gropiusstadt, Ortsteil von Berlin-Neukölln, geplant von Walter Gropius
 Gropius Passagen, ein Einkaufszentrum in der Gropiusstadt
 Walter-Gropius-Gymnasium, Name mehrerer Gymnasien
 Martin-Gropius-Bau (Koblenz) 

Siehe auch:
 (9577) Gropius, Asteroid des inneren Hauptgürtels
 Grotius
 Gryphius